Op het Australian Open 1989 speelden de mannen in het dubbelspel van 16 tot en met 29 januari 1989.

Algemeen 
Rick Leach en Jim Pugh wonnen de dubbelspeltitel door in de finale het duo Darren Cahill en Mark Kratzmann te verslaan met 6-4, 6-4 en 6-4.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1989